Ahuachapán (stad) - stad in El Salvador
Ahuachapán (departement) - departement in El Salvador